

San Cosme, ville de la province de Corrientes
 Département de San Cosme, dans la province de Corrientes

San Cosme, station du métro de Mexico